Гаврюшенко — фамилия:
 Гаврюшенко, Анатолий Николаевич (1939—1992) — советский дипломат.
 Гаврюшенко, Андрей Николаевич (род. 1971) — российский журналист, лауреат премии «Золотое перо России» (1997).
 Гаврюшенко, Анна Анатольевна (род. 1982) — мастер спорта Республики Казахстан международного класса по лёгкой атлетике.
 Гаврюшенко, Григорий Фёдорович (1895—1937) — командир 65-й стрелковой дивизии в 1932—1937 годах.
 Гаврюшенко, Николай Иванович (род. 1936) — полный кавалер Ордена Трудовой Славы.

Примечания